A Herança foi um concurso da RTP1 apresentado por José Carlos Malato, chegando a ser conduzido por Tânia Ribas de Oliveira.

As eliminatórias são as seguintes por ordem: Usa a Cabeça; Verdadeiro ou Falso; A Batata Quente; O Abanão; Duelo Final; e A Guilhotina.

A partir do dia 8 de Julho de 2007 reestreou o mesmo programa mas nome de "A Herança de Verão", também contando com a apresentação de Tânia Ribas de Oliveira.

Programas da RTP1
Game shows de Portugal
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2006
Programas de televisão em língua portuguesa